Dit is een lijst van planetoïden 8501-8600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8501) Wachholz || 1990 TK8 || 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (8502) Bauhaus || 1990 TR12 || 14 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (8503) Masakatsu || 1990 WX3 || 21 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8504) - || 1990 YC || 17 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8505) - || 1990 YK || 19 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8506) - || 1991 CN || 5 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (8507) - || 1991 CB1 || 15 februari 1991 || Spacewatch
|-
| (8508) - || 1991 CU1 || 14 februari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8509) - || 1991 FV2 || 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (8510) - || 1991 PT8 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8511) - || 1991 PY10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8512) - || 1991 PC11 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8513) - || 1991 PK11 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8514) - || 1991 PK15 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8515) Corvan || 1991 RJ || 4 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8516) Hyakkai || 1991 TW1 || 13 oktober 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (8517) - || 1992 BB5 || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8518) - || 1992 DM6 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (8519) - || 1992 DB10 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (8520) - || 1992 EC12 || 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (8521) Boulainvilliers || 1992 GF4 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (8522) - || 1992 ML || 25 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (8523) Bouillabaisse || 1992 PX || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (8524) Paoloruffini || 1992 RJ3 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (8525) Nielsabel || 1992 RZ5 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (8526) Takeuchiyukou || 1992 SM12 || 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8527) Katayama || 1992 SV12 || 28 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8528) - || 1992 SC24 || 29 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (8529) Sinzi || 1992 UH2 || 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8530) Korbokkur || 1992 UK5 || 25 oktober 1992 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (8531) Mineosaito || 1992 WX2 || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8532) - || 1992 YW3 || 29 december 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (8533) Oohira || 1993 BM || 20 januari 1993 || T. Urata
|-
| (8534) Knutsson || 1993 FJ10 || 17 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8535) Pellesvanslös || 1993 FH22 || 21 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8536) Måns || 1993 FK23 || 21 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8537) Billochbull || 1993 FG24 || 21 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8538) Gammelmaja || 1993 FR26 || 21 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8539) Laban || 1993 FT32 || 19 maart 1993 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8540) - || 1993 FK80 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (8541) Schalkenmehren || 1993 TZ32 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (8542) - || 1993 VB2 || 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8543) Tsunemi || 1993 XO1 || 15 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8544) Sigenori || 1993 YE || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8545) McGee || 1994 AM1 || 2 januari 1994 || B. G. W. Manning
|-
| (8546) Kenmotsu || 1994 AH3 || 13 januari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8547) - || 1994 CQ || 4 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8548) Sumizihara || 1994 ER3 || 14 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8549) Alcide || 1994 FS || 30 maart 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (8550) Hesiodos || 1994 PV24 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (8551) Daitarabochi || 1994 VC7 || 11 november 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (8552) Hyoichi || 1995 HE || 20 april 1995 || A. Nakamura
|-
| (8553) Bradsmith || 1995 HG || 20 april 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8554) Gabreta || 1995 KH || 25 mei 1995 || M. Tichý
|-
| (8555) Mirimao || 1995 LD || 3 juni 1995 || Stroncone
|-
| (8556) Jana || 1995 NB || 7 juli 1995 || Z. Moravec
|-
| (8557) Šaroun || 1995 OK || 23 juli 1995 || L. Šarounová
|-
| (8558) Hack || 1995 PC || 1 augustus 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (8559) - || 1995 QM2 || 25 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8560) Tsubaki || 1995 SD5 || 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8561) - || 1995 SO29 || 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (8562) - || 1995 SK53 || 28 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8563) - || 1995 US || 19 oktober 1995 || T. B. Spahr
|-
| (8564) Anomalocaris || 1995 UL3 || 17 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8565) - || 1995 WB6 || 24 november 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (8566) - || 1996 EN || 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (8567) - || 1996 HW1 || 23 april 1996 || Spacewatch
|-
| (8568) Larrywilson || 1996 RU2 || 10 september 1996 || NEAT
|-
| (8569) Mameli || 1996 TG || 1 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (8570) - || 1996 TN10 || 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8571) Taniguchi || 1996 UX || 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8572) Nijo || 1996 UG1 || 19 oktober 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (8573) Ivanka || 1996 VQ || 4 november 1996 || Z. Moravec
|-
| (8574) - || 1996 VC2 || 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8575) Seishitakeuchi || 1996 VL8 || 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8576) - || 1996 VN8 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8577) Choseikomori || 1996 VX8 || 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8578) - || 1996 WZ || 19 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8579) - || 1996 XV19 || 11 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8580) Pinsky || 1996 XZ25 || 14 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (8581) Johnen || 1996 YO2 || 28 december 1996 || N. Sato
|-
| (8582) - || 1997 AY || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8583) Froberger || 1997 AK6 || 8 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (8584) - || 1997 AN22 || 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8585) Purpurea || 2025 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8586) Epops || 2563 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8587) Ruficollis || 3078 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8588) Avosetta || 4025 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8589) Stellaris || 4068 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8590) Pygargus || 6533 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8591) Excubitor || 6543 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8592) Rubetra || 1188 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8593) Angustirostris || 2186 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8594) Albifrons || 2245 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8595) Dougallii || 3233 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8596) Alchata || 1298 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8597) Sandvicensis || 2045 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8598) Tetrix || 2202 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8599) Riparia || 2277 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8600) Arundinaceus || 3060 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten